Depressiscala polita är en snäckart som först beskrevs av G. B. Sowerby II 1844.  Depressiscala polita ingår i släktet Depressiscala och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
polita